TMEM158 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 300 амінокислот, а молекулярна маса — 30 404.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Примітки

Література

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки